Скотт Степп () — американский музыкант, наиболее известный как основатель и вокалист группы Creed. В 2002 году группа распалась и Скотт занялся сольной работой. В 2005 записал сольный проект The Great Divide. В апреле 2009 года Creed воссоединились и записали новый альбом «Full Circle».

За свою работу в Creed Степп неоднократно награждался, в том числе Грэмми за лучшую рок-песню «With Arms Wide Open».

Помимо своей карьеры музыканта, Степп также появился в фильме 30 Days Until I’m Famous, также работает над собственной книгой My Confession.

Женат на Жаклин Стэпп. В ноябре 2014 года та подала на развод, вскоре после чего Скотт разместил в интернете видео, где рассказал, что он нищий и бездомный. Вскоре жена вернулась к Скотту, у которого диагностировали биполярное расстройство, вызванное злоупотреблением алкоголем и наркотиками.

Дискография

Creed 
 1997 My Own Prison
 1999 Human Clay
 2001 Weathered
 2009 Full Circle

Сольные альбомы 
 2005 The Great Divide
 2013 Proof Of Life
 2019 The Space Between the Shadows

Art of Anarchy 
 2017 The Madness

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Скотта Степпа
 creed.com — официальный сайт группы Creed
 

Рок-музыканты США
Лауреаты премии «Грэмми»
Исполнители Wind-up Records
Рок-вокалисты США
Хеви-метал-вокалисты США
Выпускники Университета Ли